Bazincourt kan syfta på:

 Bazincourt-sur-Epte, fransk kommun i departementet Eure
 Bazincourt-sur-Saulx, fransk kommun i departementet Meuse

Se även 

 Bazancourt
 Bazicourt
 Bazancourt